Hakohen oder ha-Kohen ist ein Namensteil folgender Personen:

 Alexander Suslin ha-Kohen († vor 1349), deutscher Talmudist
 Elia ha-Kohen († 1729), jüdischer Gelehrter
 Isaak Hakohen Halberstadt (1922–2001), israelischer Rabbiner und Schriftgelehrter
 Joseph ha-Kohen (1496– nach 1577), jüdischer Arzt und Chronist
 Mose ha-Kohen de Tordesillas, kastilischer religiöser Gelehrter
 Sabbatai ben Meir ha-Kohen (1621–1662), jüdischer Gelehrter
 Yehuda ha-Kohen, Rabbiner, Talmud-Lehrer und Reisender siehe Yehuda ben Meir

Siehe auch:
 Kohen
 Cohen
 Kohen (Familienname)